

Nisa peut désigner :

Japon 
NISA, Agence de la sureté nucléaire et industrielle ;

Portugal 
 Nisa, municipalité du district de Portalegre ;
 nisa, fromage originaire de la région de Nisa ;

Turkménistan 
 Nisa, antique capitale des Parthes, dont les forteresses sont classées au Patrimoine mondial de l'UNESCO ;

Prénom 
 , prénom en langue turque.